Іфі́кл (гр. Iphikles) — 
 син Амфітріона й Алкмени, брат Геракла, батько Іолая, учасник калідонського полювання
 учасник походу аргонавтів, фессалійський владар, батько Протесілая. Він був такий швидкий, що міг пробігти по поверхні води.